ordinatie, multivariate statistische methoden; het rangschikken van objecten langs gradiënten op grond van waarnemingen aan meer afhankelijke variabelen
 wijding of ordinatie: de godsdienstige handeling waarmee gelovigen in de kerk of in de synagoge in een religieus ambt worden gewijd